Синко́па ( — обрубание, отсечение) может означать:

 Синкопа — обморок, приступ кратковременной утраты сознания, обусловленный временным нарушением мозгового кровотока.
 Синкопа (музыка) — смещение ритмической опоры в музыке с сильной доли такта на слабую, то есть несовпадение ритмического акцента с метрическим.
 Синкопа (лингвистика) — выпадение звука или группы звуков в слове.
 Синкопа (стихосложение) — фонетическое явление в античном стихе; пропуск фонемы или слога.